Quart (Catalunha), um município da Espanha na província de Girona, comunidade autónoma da Catalunha.
Quart de Poblet, um município da Espanha na província de Valência, na Comunidade Valenciana.
Quart de les Valls, um município da Espanha na província de Valência, na Comunidade Valenciana. 
Quart (Vale de Aosta), uma comuna italiana da região do Vale de Aosta.